Вандре́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 390 км на південний захід від Парижа, 105 км на південний захід від Пуатьє, 33 км на схід від Ла-Рошель.

Історія 

1-1-2018 Вандре, Шерветт i Сен-Лоран-де-ла-Баррієр було об'єднано в новий муніципалітет Ла-Девіз.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 312 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 774,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вандре на сайті французького Національного інституту географії
 Вандре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вандре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)

 [ Розташування муніципалітету Вандре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вандре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Приморська Шаранта